Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 26 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Hafjell. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Vreni Schneider ze Szwajcarii, srebro wywalczyła Austriaczka Elfi Eder, a brąz zdobyła Katja Koren ze Słowenii.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994